Carlo Pestelli (1973) – cantautore, scrittore e musicista italiano, figlio del musicologo Giorgio
 Gino Pestelli (1885-1965) – giornalista e pubblicitario italiano
 Giorgio Pestelli (1938) – musicologo, accademico, critico musicale e musicista italiano, figlio dello scrittore Leo
 Leo Pestelli (1909-1976) – scrittore, linguista e critico cinematografico italiano, figlio del giornalista Gino